

Geografia

Germania 
 Fischingen – comune nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Fischingen – ex comune ora frazione di Sulz am Neckar, città nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)

Svizzera 
 Fischingen – comune nel distretto di Münchwilen (Canton Turgovia)